Mashkov  es un apellido ruso y puede referirse a:

 Iliá Mashkov (1881–1944), artista ruso
 Vladimir Mashkov (1963), actor ruso